Kvindernes VM i landevejscykling er et årligt mesterskab, som er anerkendt som verdensmesterskabet i linjeløb og enkeltstart for kvinder. Mesterskabet afholdes i forbindelse med herrernes verdensmesterskab.

Resultater

Mest successfulde ryttere 
Opdateret efter VM i landevejscykling 2020

Medaljevinder per nation 
Opdateret efter VM i landevejscykling 2020

 (*) Rekord 
^ Includederer , 

+ Includerer

Referencer 

Linjeløb (damer)
Cykelløb for kvinder